Храм Святого Александра Невского  — православный храм Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви, расположенный в городе Термезе.

История 

Собор был построен по типовому проекту воинской церкви, разработанному в 1901 году архитекторами Фёдором Вержбицким и Фёдором Смирновым. Этот проект, ставшим типовым для военных храмов Туркестана, был утверждён властями для сооружения храма 1-й Туркестанской стрелковой бригады, расквартированной в Ташкенте. По нему же в 1909—1911 годах строился собор Святителя Алексия Московского в Самарканде.

Храм был построен из жжёного кирпича, оштукатурен. Имел большие колокольню и иконостас. Внутренне пространство храма имело размер 24 на 16 метров. Также в храме было большое количество икон и церковной утвари.

До 1910 года церковь принадлежала 9-му Туркестанскому стрелковому полку и была освящена во имя святого Алексея, человека Божьего (престольный праздник 17 марта), а её священником был Василий Павлович Благовещенский.

В 1910 году храм переосвятили в честь святого Александра Невского. Священником в то время был Василий Никифорович Орлинский.

Церковь была закрыта после 1927 года, вскоре снесена колокольня. Иконы и имущество храма было роздано в другие приходы. В храме разместили склад вооружения, позднее — военный госпиталь, а затем — спортзал.

В 1990 году храм был заново освящён.

Фото

Примечания

Литература 
 РГИА, ф. 806, оп.8, д.462. Клировая ведомость церкви за 1905 г.
 РГИА, ф. 806, оп.10, д.447. Клировая ведомость церкви за 1912 г.
 Цитовичъ Г. А. Храмы Арміи и Флота, Пятигорскъ, 1913, С. 464.
 Голенберг В. А. «Старинные храмы туркестанского края». Ташкент 2011 год.

Ссылки 
 Адрес храма на Pravoslavie.uz
 Термез (Патта-Гиссар). Церковь Александра Невского в Народном каталоге православной архитектуры

Здания и сооружения Термеза
Термез
Термез
Термез
Культовые сооружения, построенные в 1905 году
1905 год в Узбекистане